Marek Adamczewski (ur. 1949) – polski projektant
 Marek Adamczewski – polski historyk i heraldyk